Гео́ргиевская це́рковь — христианский храм либо собор во имя Святого Великомученика Георгия Победоносца:

Австрия

Армения 
 Церковь Святого Георгия — в селе Карашамб Котайкского марза.
 Церковь Святого Геворга — в Сигнахи.
 Церковь Святого Геворга — в селе Мугни в Арагацотнском марзе.
 Церковь Святого Геворга — в селе Гарнаовит в Арагацотнском марзе.
 Церковь Святого Геворга — в городе Ереване.
 Церковь Святого Геворга — в городе Артике в Ширакском марзе.
 Церковь Святого Геворга — в селе Мармарашен в Араратском марзе.
 Церковь Святого Геворга — в монастыре Гошаванк в Тавушском марзе.

Белоруссия 
 Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца — в Барановичах.
 Свято-Георгиевский храм — в Бобруйске.
 Свято-Георгиевская церковь — в Витебске.

Болгария 
 Церковь Святого Георгия (Кюстендил) — в Кюстендиле.
 Ротонда Святого Георгия — в Софии.

Босния и Герцеговина 
 Свято-Георгиевская церковь — в Сопотнице.

Великобритания 
 Собор Святого Георгия — католический собор в Саутуарке, Лондон.
 Часовня Святого Георгия — часовня в Виндзорском замке.
 Церковь Святого Георгия (Вестминстер) (англ.) — англиканская церковь в Вестминстере, Лондон.

Германия 
 Церковь Святого Георгия — в берлинском районе Вестэнд.
 Церковь Святого Георгия — в городе Любек.

Греция 
 Георгиевский собор (Зограф) в Зографе.
 Георгиевский собор (Ксенофонт) в Ксенофонте.

Грузия 
 Церковь Святого Георгия (Гах) — православный храм в Гахе.
 Церковь Святого Георгия (Камоянц) — в Тбилиси.
 Церковь Карапи Святого Георгия (Клдисубани) — в Тбилиси.

Египет 
 Церковь Святого Георгия — в Каире.

Израиль 
 Храм Святого Георгия — православный храм в Лоде.
 Собор Святого Георгия — в Иерусалиме.

Италия 
 Собор Сан-Джорджо Маджоре — в Венеции.
 Сан-Джорджо-деи-Гречи — в Венеции.
 Сан-Джорджо-ин-Велабро — в Риме.
 Собор Святого Георгия — в Ферраре.

Казахстан 
 Храм Святого Георгия Победоносца — на Байконуре.
 Храм Святого Георгия Победоносца — в Кокшетау.

Кипр 
 Церковь Святого Георгия — в Лимасоле.

Крым 
 Церковь Святого Георгия — руины православного храма XV—XVI века на Мангупе.

Молдавия 
 Георгиевская церковь — в Кишиневе.

Россия

Белгородская область 
 Храм Великомученика Георгия Победоносца — в Белгороде.

Брянская область 
 Храм Георгия Победоносца — в Брянске.
 Георгиевская церковь — в Елионке.

Владимирская область 
 Георгиевская церковь — во Владимире.
 Георгиевский собор — в Гусь-Хрустальном.
 Георгиевская церковь — в Ильинском Киржачского района.
 Георгиевский собор — в Юрьеве-Польском.

Волгоградская область 
 Георгиевская церковь — в хуторе Безымянка.
 Георгиевская церковь — в хуторе Двойновский.

Вологодская область 
 Георгиевская церковь — в Великом Устюге.
 Георгиевские церкви на Наволоке — в Вологде.

Воронежская область 
 Церковь Георгия Победоносца — в Воронеже.

Дагестан 
 Собор Георгия Победоносца — в Кизляре.

Калужская область 
 Собор Георгия Победоносца «за верхом» — в Калуге.
 Церковь Георгия Победоносца «за лавками» — в Калуге.
 Приход Святого Георгия Великомученика — в Калуге, католический.

Карачаево-Черкессия 
 Церковь Святого Георгия — в Черкесске.

Карелия 
 Часовня Георгия Победоносца — в Кефтеницах.

Ленинградская область 
 Церковь Георгия Победоносца — в деревне Родионово.
 Георгиевская церковь — в Старой Ладоге.

Москва и Московская область 
 Храм Великомученика Георгия Победоносца в Грузинах — в Москве.
 Церковь Георгия Победоносца на Псковской горе — в Москве.
 Храм Великомученика Георгия Победоносца в Ендове — в Москве.
 Церковь Георгия Победоносца в Коломенском — в Москве.
 Церковь Георгия Победоносца в Коломенском — в Москве.
 Храм Георгия Победоносца в Коптеве — в Москве.
 Георгиевский храм (Мамоново) — в Ленинском районе Московской области.
 Храм Великомученика Георгия Победоносца — в Видном.
 Георгиевская церковь — в Дедовске.
 Георгиевская церковь — в Егорьевске.
 Георгиевская церковь — в Ивантеевке.
 Церковь Георгия Победоносца — в Капустино, Чеховский район.
 Церковь Святого Великомученика Георгия Победоносца — в Новохаритонове.
 Собор святого великомученика Георгия Победоносца — в Одинцове.
 Часовня Георгия Победоносца — в Реутове.
 Храм Святого Великомученика Георгия Победоносца — в Химках.

Новгородская область 
 Георгиевский собор Юрьева монастыря — в Великом Новгороде.
 Церковь Георгия на Торгу — в Великом Новгороде.

Орловская область 
 Георгиевская церковь — в Орле.

Пермский край 
 Георгиевская церковь — в Юсьве.

Ростовская область 
 Церковь Георгия Победоносца — в хуторе Донском.
 Церковь Георгия Победоносца — в хуторе Лихом.

Северная Осетия − Алания 
 Свято-Георгиевский кафедральный собор — во Владикавказе.

Смоленская область 
 Церковь Георгия Победоносца — в Смоленске.

Удмуртия 
 Георгиевская церковь — в Сарапуле.

Другие 
 Церковь Святого Георгия (Колбино) — в деревне Колбино.
 Храм Великомученика Георгия Победоносца (Восход)
 Церковь Георгия Победоносца (Капустино)
 Георгиевская церковь (Курган)
 Церковь Георгия Победоносца (Санкт-Петербург)
 Церковь Георгия Победоносца (Снежногорск)

Румыния 
 Церковь Георгия Победоносца (Питешти)
 Храм Георгия Победоносца (Плоешти)
 Церковь Святого Георгия (Тулча)

Сербия 
 Собор Святого Георгия — в Нови-Саде.
 Церковь Святого Георгия — в Смедерево.
 Храм Святого Георгия Победоносца на Опленаце — в Тополе.
 Свято-Георгиевская церковь — в Уздине.

Сингапур 
 Церковь Святого Георгия (Сингапур)

Таджикистан 
 Церковь Георгия Победоносца на территории одной из войсковых частей 201-й российской мотострелковой дивизии

Турция 
 Собор Святого Георгия — в Стамбуле

Узбекистан 
 Часовня Святого Георгия Победоносца — в Андижане.
 Храм Святого Георгия Победоносца — в Самарканде, действующий.
 Храм Святого Георгия Победоносца — в Самарканде, недействующий.
 Иосифо-Георгиевский собор — в Ташкенте.
 Часовня Святого Георгия Победоносца — в Ташкенте.

Украина 
 Храм Святого Георгия Победоносца — на Арабатской стрелке.
 Храм Святого Георгия Победоносца — в Белой Церкви.
 Церковь Святого Юра — в Дрогобыче.
 Георгиевский собор — в Каневе.
 Георгиевская церковь — в Киеве.
 Георгиевская церковь — во Львове.
 Собор святого Юра — во Львове.
 Церковь Святого Георгия Победоносца — во Львове.
 Собор Георгия Победоносца — в Макеевке.
 Церковь Святого Георгия Победоносца — в Одессе.
 Георгиевский храм (Харьков) — в Харькове.
 Свято-Георгиевский храм — в парке им. Берегового в Енакиево.

Хорватия 
 Церковь Святого Георгия (Вараждин)

Чехия 
 Базилика Святого Георгия — в Праге.

Швеция 
 Георгиевский собор — в Стокгольме.

Эфиопия 
 Собор Святого Георгия — в Аддис-Абебе.
 Церковь Святого Георгия — в Аддис-Абебе.
 Церковь Святого Георгия — в Лалибэле.

См. также

Примечания